Paccha steht für folgende geographische Objekte in Peru:

 Ort im Distrikt Vinchos in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)
 Paccha (Chota), Hauptort des Distrikts Paccha in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Paccha (Jauja), Hauptort des Distrikts Paccha in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Paccha (Yauli), Hauptort des Distrikts Paccha in der Provinz Yauli (Region Junín)
 Distrikt Paccha (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Paccha (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Paccha (Yauli), Distrikt in der Provinz Yauli (Region Junín)

Paccha steht für folgende geographische Objekte in Ecuador:

 Paccha (Azuay), eine Parroquia rural im Kanton Cuenca in der Provinz Azuay
 Paccha (El Oro), Hauptort und Parroquia urbana im Kanton Atahualpa in der Provinz El Oro